Osoby o tym nazwisku:
 Stefan Łobacz – polski lekarz, publicysta i polityk
 Witalij Łobacz – białoruski wioślarz